Il doppio del torneo di tennis Gramado Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Franco Ferreiro e Martín Vilarrubi che hanno battuto in finale Marcelo Melo e André Sá 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Marcelo Melo /  André Sá (finale)
 Thiago Alves /  Flávio Saretta (quarti di finale)

 Alexander Satschko /  Marcio Torres (semifinali)
 Brian Dabul /  Marcel Felder (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Gramado Challenger 2006